McIntyre steht für:
 McIntyre (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 W. H. McIntyre Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

McIntyre heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 McIntyre (Georgia)
 McIntyre (Louisiana)
 McIntyre Township, Pennsylvania

Geografische Objekte:
 McIntyre Bluffs, Kliffs im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 McIntyre Island, diverse Inseln
 McIntyre Promontory, Vorgebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount McIntyre, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 MacIntyre
 McIntyre House
 McIntire
 McEntire